The Fast and the Furious ou Fast and Furious peut désigner :

Au cinéma 
 Fast and Furious, titre original de Le Champion improvisé, un film américain de Melville W. Brown sorti en 1927 ;
 Fast and Furious, un court-métrage américain de Charles Lamont, sorti en 1931 ;
 Fast and Furious, titre original de Mon mari court encore, un film américain de Busby Berkeley sorti en 1939 ;
 The Fast and the Furious, un film de John Ireland, sorti en 1955 ;
 Fast and Furious, série de films réalisés à partir de 2001 et qui n'ont que le thème des courses de voitures en lien avec plusieurs des précédents : 
 Fast and Furious ou Rapides et Dangereux au Québec, un film américain de Rob Cohen sorti en 2001 ;
 2 Fast 2 Furious, un film de John Singleton sorti en 2003 ;
 Fast and Furious: Tokyo Drift, un film de Justin Lin sorti en 2006 ;
 Fast and Furious 4, un film de Justin Lin sorti en 2009 ; 
 Fast and Furious 5, un film de Justin Lin sorti en 2011 ;
 Fast and Furious 6, un film de Justin Lin sorti en 2013 ;
 Fast and Furious 7, un film de James Wan sorti en 2015 ;
 Fast and Furious 8, un film américain de F. Gary Gray sorti en 2017 ;
 Fast and Furious: Hobbs and Shaw, un film américain de David Leitch, sorti en 2019 ;
 Fast and Furious 9, un film américain réalisé par Justin Lin, dont la sortie était prévue en 2020 puis reportée en 2021 à cause du Covid-19 ;
 Fast and Furious 10, un film américain de Louis Leterrier prévu en 2023 ;
 Fast and Furious : Les Espions dans la course, une série d'animation américaine, diffusée sur Netflix à partir de .

 Autres 
 The Fast and the Furious, un jeu vidéo de Raw Thrills ;
 The Fast and the Furious, jeu vidéo sorti en 2004 ;
 The Fast and the Furious'', jeu vidéo sorti en 2006 ;
 Opération Fast and Furious, une opération menée par l'ATF américain visant le trafic d'armes.